24 Shots — неофіційна компіляція американського репера 50 Cent, видана у 2003 після виходу його дебютного студійного альбому Get Rich or Die Tryin'. Реліз містить пісні з вищезгаданої платівки, інших альбомів та мікстейпів. 

Трек «Ecstasy» пізніше з'явився під назвою «I Smell Pussy» без жодних змін на Beg for Mercy гурту G-Unit. Майже кожна пісня починається звуковими ефектами (пострілами, вигуками виконавця «This is 50 Cent», «You are now rapping with 50 Cent», «New York City» тощо).

Список пісень

Посилання 

Музичні збірки 2003
Альбоми 50 Cent